Prawo Burke’a – amerykański serial (1963–1966)
 Prawo Burke’a – amerykański serial (1994–1995)